El término Argon puede hacer referencia:
 al elemento químico argón;
 al género de mariposas Argon; o
 a Argon, un personaje ficticio del legendarium del escritor J. R. R. Tolkien, que aparece en La historia de la Tierra Media.